Claude Le Prestre (1611-1694), magistrat français, président de chambre au parlement de Paris.
 Guillaume Le Prestre de Lézonnet (1587-1640), ecclésiastique français, évêque de Cornouille.
 Jacques Anne Joseph Le Prestre de Vauban (1754-1816), officier français, maréchal de camp.
 Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707), maréchal de France, ingénieur, architecte militaire, urbaniste, essayiste.